

Persone
Augusto Castrucci (1872-1952) – sindacalista e macchinista ferroviario italiano
Giacomo Castrucci (1794-1858) – archeologo e presbitero italiano
Giovanni Battista Castrucci (1541-1595) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Pietro Castrucci (1679-1751) – compositore e violinista italiano

Altro
Giovanni Paolo Mattia Castrucci – scrittore immaginario
Palazzo Castrucci – edificio storico di Alvito, provincia di Frosinone